Chris Flannery (1980-), joueur de rugby à XIII australien ;
 Jerry Flannery (1978-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Kate Flannery (1964-), actrice américaine ;
 Mick Flannery (1983-), auteur-compositeur-interprète irlandais ;
 Sarah Flannery (1982-), mathématicienne irlandaise ;
 Susan Flannery (1939), actrice américaine ;
 Tim Flannery (1956-), mammalogiste, paléontologue et militant écologiste australien ;
 Tim Flannery (1957-), ancien joueur professionnel de baseball et musicien américain ;
 William Flannery (1898-1959), directeur artistique américain.